Sarga (arbre), espècie d'arbust alt de la família de les salicàciaes
 La Sarga, llogaret al municipi de Xixona (Alacant) 
 Font de la Sarga, diversos indrets
 Sant Esteve de la Sarga, poble i municipi del Pallars Jussà
 Serrat de la Sarga, serra al municipi de Tremp
 Sargà, localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia